Худайкулов — фамилия. Известные носители:
 Худайкулов, Ибрагим (1903—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Худайкулов, Олим Турсунбаевич — узбекский самбист и дзюдоист.
 Худайкулов, Саидназар (1913—1966) — председатель колхоза, Герой Социалистического труда.